«Динамо — Ак Барс»:

 «Динамо — Ак Барс» — женский волейбольный клуб.
 «Динамо — Ак Барс» — клуб по хоккею на траве.

 «Ак Барс — Динамо» — клуб по хоккею с мячом.